Country Club bezeichnet

 Country Club, ein parkähnliches Areal mit Sport- und Erholungsanlagen in ländlichen Gebieten oder an der Peripherie von Großstädten.
 Country Club Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Country Club ist der Name verschiedener Orte in den Vereinigten Staaten:

 Country Club (Bronx)
 Country Club (Denver)
 Country Club (Florida)
 Country Club (Kalifornien)